

Topónimos

Brasil 
 Bragança (Pará) — município do estado do Pará
 Bragança Paulista — município do estado de São Paulo.
 Forte de Bragança — fortificação desaparecida, no município de Costa Marques, Rondônia

Portugal 
 Bragança (Portugal) — cidade e município
 Distrito de Bragança

Outros usos 
 Casa de Bragança — a última família real de Portugal
 Dinastia de Bragança — a última dinastia real portuguesa (1640–1910)
 Família imperial brasileira — soberana do Império do Brasil (1822-1889), descendente da Casa de Bragança de Portugal.
 Ramo de Bragança-Saxe-Coburgo e Gota — ramo familiar português que descende da Casa de Bragança
 Ramo de Saxe-Coburgo e Bragança - ramo familiar brasileiro que descende dos Bragança brasileiros

Desambiguações de topônimos